Dans la mythologie romaine, Esculape est le dieu de la médecine.
 Esculape est aussi le nom donné à un système d'information maritime et médical.
 La couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) est une espèce de serpent de la famille des Colubridés, commune en France.